— итальянский медик и философ, старший брат Лионе Пасколи.
 Пасколи, Джованни (1855—1912) — итальянский поэт и филолог-классик.
 Пасколи, Лионе (1674—1744) — итальянский историк искусства и экономист